Ernst Schmidt peut désigner :
Ernst Schmidt (env. 1871-1954), clarinettiste de Mannheim et inventeur de la clarinette système Schmidt-Kolbe avec son fabricant de clarinettes Louis Kolbe, à Altenburg, en 1905 et du système Boehm réformé.
 Ernst Schmidt jr. (1938-1988), réalisateur autrichien ;